Política - algo relacionado à política; político
Político - indivíduo atuante no meio político
Político (diálogo) - de Platão

Desambiguação